O Campeonato Sergipano de Futebol de 2003 foi a 85º edição do torneio e teve como campeão o , que assim conquistou seu 31º título estadual e garantiu vaga na Copa do Brasil 2004. O vice-campeão, , conquistou a segunda vaga do estado para a Copa do Brasil 2004.

Formato

Critérios de desempate

Equipes participantes

Amadense Esporte Clube (Tobias Barreto)
Associação Desportiva Confiança (Aracaju)
Coritiba Esporte Clube (Itabaiana)
Dorense Futebol Clube (Nossa Senhora das Dores)
Estanciano Esporte Clube (Estância)
Associação Atlética Guarany (Porto da Folha)
Associação Olímpica de Itabaiana (Itabaiana)

Atlético Clube Lagartense (Lagarto)
Olímpico Esporte Clube (Itabaianinha)
Centro Sportivo Maruinense (Maruim)
Esporte Clube Propriá (Propriá)
Riachuelo Futebol Clube (Riachuelo)
Sociedade Esportiva São Cristóvão (Carmópolis)
Club Sportivo Sergipe (Aracaju'')
|}

Primeira fase

Primeiro turno

Classificação

Partidas
Todas as partidas estão no fuso horário UTC−3.

Primeira rodada

Segunda rodada

Terceira rodada

Quarta rodada

Quinta rodada

Sexta rodada

Sétima rodada

Oitava rodada

Nona rodada

Décima rodada

Décima primeira rodada

Décima segunda rodada

Décima terceira rodada

Segundo turno

Classificação

Partidas
Todas as partidas estão no fuso horário UTC−3.

Primeira rodada

Segunda rodada

Terceira rodada

Quarta rodada

Quinta rodada

Sexta rodada

Sétima rodada

Oitava rodada

Nona rodada

Décima rodada

Décima primeira rodada

Décima segunda rodada

Décima terceira rodada

Final

Classificação Geral

Segunda Fase

Classificação

Partidas

Premiação

Artilharia
1- Dagil  (Dorense) 18 Gols
2- Vilson (Lagartense) 17 Gols

2003
Futebol de 2003 no Brasil